Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Utah 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Anne Minter e Elizabeth Minter che hanno battuto in finale Heather Crowe e Robin White 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (primo turno)
 Susan Leo /  Paula Smith (primo turno)

 Anna Maria Fernández /  Peanut Louie (primo turno)
 Pat Medrado /  B Remilton-Ward (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Utah 1984